La saison 1980 du Championnat d'Islande de football était la  de la première division islandaise. Les 10 clubs jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

L'ÍBV Vestmannaeyjar, vainqueur la saison dernière de son premier titre national, a tenté de le conserver face aux neuf meilleurs clubs du pays.

Le Valur Reykjavik finit en tête du championnat et remporte son  en cinq ans. C'est le  de champion d'Islande de l'histoire du club.

En bas du classement, le þrottur Reykjavik et l'ÍBK Keflavík sont relégués en 2. Deild. L'IBK quitte l'élite après y avoir passé 18 saisons consécutives et gagné quatre titres de champion d'Islande.

Les 10 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage pour la Coupe UEFA 
Le Vikingur Reykjavik et l'ÍA Akranes ont terminé à égalité de points à la  du classement. Ils disputent donc un barrage pour déterminer le club qualifié pour la Coupe UEFA 1981-1982, disputé au Laugardalsvöllur à Reykjavik. 

 Le Vikingur Reykjavik se qualifie pour la Coupe UEFA 1981-1982.

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Islande de football
 Championnat de 2. Deild 1980
 Coupe d'Islande de football 1980

Liens externes 
  RSSSF
  Fiche sur le site de la fédération islandaise de football

Championnat d'Islande de football
Islande